Горонтало — многозначный термин:
 Горонтало — провинция Индонезии, на острове Сулавеси.
 Горонтало (город) — город в Индонезии, административный центр провинции Горонтало.
 Горонтало (народ) — народ, живущий на севере острова Сулавеси.
 Горонтало (округ) — округ в провинции Горонтало.
 Горонтало (язык) — язык народа горонтало.